{{Info/Taxonomia
| cor = goldenrod
| nome = Deinococcus-Thermus
| domínio = Bacteria
| filo = Deinococcus-Thermus
| classe = Deinococci
| classe_autoridade = Margulis & Schwartz 1998
| subdivisão_nome = Ordens, Famílias e gêneros
| subdivisão = ¹Ordem Deinococcales
Família Deinococcaceae
Gênero Deinococcus

²OrdemThermales
Família Thermaceae
Gênero Thermus| imagem = 
| reino = Monera
}}

Deinococcus-Thermus é um procarionte, ou seja, pertencente do Reino Monera, sendo um filo de bactérias cocóides altamente resistente às condições ambientais extremas. Possuem uma grossa parede celular que dão a elas uma coloração gram-positiva, porém são revestidas por uma segunda membrana que é semelhante a estrutura das bactérias gram-negativas. O gênero inclui várias espécies resistentes à radiação; Eles se tornaram famosos por sua capacidade de comer resíduos nucleares e outros materiais tóxicos, sobreviver no vácuo do espaço e sobreviver a extremos de calor e frio.

Cavalier-Smith denominou este clado como Hadobacteria (do grego: Hades, o submundo da mitologia).

 Taxonomia 
O filo Deinococcus-Thermus consiste em uma única classe ( Deinococci ) e duas ordens:

 Os Deinococcales incluem duas famílias ( Deinococcaceae e Trueperaceae ), com três gêneros, Deinococcus , Deinobacterium e Truepera . A radiovictrix Truepera é o primeiro membro divergente da ordem. Dentro da ordem, Deinococcus forma um aglomerado monofiletico distinta em relação a Deinobacterium e espécies Truepera . O gênero inclui várias espécies resistentes à radiação; Eles se tornaram famosos por sua capacidade de comer resíduos nucleares e outros materiais tóxicos, sobreviver no vácuo do espaço e sobreviver a extremos de calor e frio.

 Os Thermales incluem vários resistente ao calor (géneros Marinithermus ,Meiothermus , Oceanithermus , Thermus , Vulcanithermus , Rhabdothermus ) colocado dentro de uma única família, Thermaceae . Análises filogenéticas demonstrar que dentro do Thermales , Meiothermus e Thermus espécies formam um aglomerado monofiletico, com respeito a Marinithermus , Oceanithermus , Vulcanithermus eRhabdothermus que ramo como grupo externo dentro da ordem. Isso sugere queAsespécies Meiothermus e Thermus estão mais intimamente relacionadas entre si em relação a outros gêneros dentro da ordem. Thermus aquaticus foi importante no desenvolvimento da reação em cadeia da polimerase, onde ciclos repetidos de aquecimento do DNA até próximo à fervura tornam vantajoso o uso de uma enzima DNA polimerase termoestável.
 Filo Deinococcus - Thermus [Deinococcaeota Oren et al. 2015 ]
 Classe Deinococci Garrity e Holt 2002 ["Hadobacteria" Cavalier-Smith 1992 emendam. Cavalier-Smith 1998 ; Hadobacteria Cavalier-Smith 2002 ; "Xenobacteria"]
 Ordem Deinococcales Rainey et al. 1997
 Família Deinococcaceae Brooks e Murray 1981 emendam. Rainey et al. 1997
 Gênero Deinococcus Brooks e Murray 1981 emendam. Rainey et al. 1997
 Classe Deinobacterium Ekman et al. 2011
 Família Trueperaceae Rainey et al. 2005
 Gênero Truepera da Costa, Rainey e Albuquerque 2005
 Espécies Thermales Rainey e Da Costa 2002
 Família Thermaceae Da Costa e Rainey 2002
 Tipo de Streptococcus Brock e Congelar 1969, emenda. Nobre et al. 1996
 Classe Meiothermus Nobre et al. 1996, emenda. Albuquerque et al. 2009
 Classe Marinithermus Sako et al. 2003
 Classe Oceanithermus Miroshnichenko et al. 2003, a emenda. Mori et al. 2004
 Gênero Rhabdothermus Steinsbu et al. 2011
 Classe Vulcanithermus Miroshnichenko et al. 2003

Embora esses dois grupos tenham evoluído de um ancestral comum, os dois mecanismos de resistência parecem ser amplamente independentes.

 Assinaturas Moleculares 
Foram encontradas assinaturas moleculares na forma de assinaturas conservadas (CSIs) e proteínas (CSPs) que são compartilhadas de maneira única por todos os membros pertencentes ao filo Deinococcus-Thermus . Esses CSIs e CSPs são características distintivas que delineiam o filo único de todos os outros organismos bacterianos, e sua distribuição exclusiva é paralela às diferenças observadas na fisiologia. CSIs e CSPs também foram encontrados na ordem de suporte e na classificação taxonômica de nível familiar dentro do filo. Acredita-se que alguns dos CSIs encontrados para suportar distinções de nível de ordem desempenham um papel nas respectivas características extremofílicas. Outrossim, alguns gêneros dentro deste grupo, incluindo Deinococcus , Thermus e Meiothermus , também possuem assinaturas moleculares que os demarcam como gêneros individuais, inclusive de suas respectivas espécies, fornecendo um meio de distingui-los do resto do grupo e de todas as outras bactérias. Os CSIs também foram encontrados específicos para o rádio-transmissor Truepera .

 Novas descobertas 
Em 2017, foi encontrado alta abundancia da bactéria Deinococcus-Thermus no intestino de crocodilo-lagarto selvagem na China, enquanto os de cativeiros, que se encontram doentes não havia a mesma concentração. Além disso, nas amostras selvagens da Reserva Natural de Luokeng, a alta prevalência de filo Deinococcus – Thermus no microbioma intestinal não foi encontrada em outros vertebrados. Deinococcus – Thermus spp. são geralmente encontrados em ambientes extremos. O papel do Deinococcus – Thermus no trato intestinal não é claro. No entanto, foi relatado que as bactérias Deinococcus – Thermus apresentam notável resistência a uma série de estresses, como radiação ionizante, radiação UV, agentes oxidantes e dessecação ( Theodorakopoulos et al., 2013). Portanto, a alta proporção de Deinococcus – Thermus pode ajudar os crocodilo lagarto a se adaptarem ao ambiente selvagem na Reserva Natural de Luokeng.

 Genomas sequenciados 
Genoma pode ser composto por DNA ou RNA, é um código genético, que possui toda a informação hereditária de um ser, e é codificada no DNA. É o conjunto de todos os diferentes genes que se encontram em cada núcleo de uma determinada espécie. Atualmente existem 10 genomas sequenciados de cepas neste filo:Deinococcus radiodurans R1Thermus thermophilus HB27Thermus thermophilus HB8Deinococcus geothermalis DSM 11300Deinococcus deserti VCD115Meiothermus ruber DSM 1279Meiothermus Silas DSM 9946Radiovictrix Truepera DSM 17093Oceanithermus profunda'' ATCC 14977

Bactérias
Extremófilos